Setenil puede referirse a:
Setenil de las Bodegas, municipio español, en la provincia de Cádiz.
Premio Setenil de cuentos, premio literario español que concede el ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia).